«Бароко» — стиль у мистецтві середини 16-18 ст. Назва введена прихильниками стилю класицизм у 18 ст.
 «Бароко» — театр мініатюр, що існував у місті Ростов-на-Дону на початку 1920-х років.

 «Бароко» — назва фестиваля, що заснований 2007 року в містечку Родзин (Польща)